Rixey ist der Familienname folgender Personen:

 Eppa Rixey (1891–1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Franklin Rixey (1854–1907), US-amerikanischer Politiker
 Presley Marion Rixey (1852–1928), US-amerikanischer Mediziner

Rixey bezeichnet außerdem:

 Rixey (Virginia), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 USS Rixey (APH-3), Transportschiff der US-Marine